Bartsch − kaszubski herb szlachecki
 Bartsch II − kaszubski herb szlachecki
 Bartsch III − kaszubski herb szlachecki
 Kamienica Ernsta Bartscha w Bydgoszczy

Osoby o nazwisku Bartsch:

 Adam von Bartsch (1757–1821) – austriacki grafik, rytownik i historyk sztuki
 Alois Bartsch (1902 –1982) – niemiecki nauczyciel, wizytator szkolny, pisarz, dokumentalista ziemi kłodzkiej
 Fryderyk Bartsch (1552–1609) – jezuita, teolog, biblista i kaznodzieja, rektor Kolegium Jezuitów w Braniewie i Akademii Wileńskiej, spowiednik króla Zygmunta III
 Hede Bartsch-Wache (1885–1969) – niemiecka pisarka pisząca wiersze o tematyce regionalnej, związane z ziemią kłodzką
 Henryk Leopold Bartsch (1832–1899) – pastor ewangelicki i muzyk
 Holger Bartsch (ur. 1941) – niemiecki polityk
 Hugo Bartsch (1876–1957) – niemiecki muzyk, kapelmistrz
 Jürgen Bartsch (1946–1976) – niemiecki seryjny morderca i pedofil
 Maksymilian Bartsch (1892 – po 1945) – polski polityk, działacz społeczny, samorządowiec, rolnik, poseł do Sejmu
 Michelle Bartsch-Hackley (ur. 1990) – amerykańska siatkarka
 Paul Bartsch (1901–1950) – niemiecki ksiądz rzymskokatolicki, więzień KL Dachau, zamordowany w Niemieckiej Republice Demokratycznej
 Philipp Anton Bartsch (1742–1788) – malarz niemiecki, aktywny głównie na Śląsku
 Reinhold Bartsch – ławnik pucki w latach 1662–1683